Efialtes – polityk w starożytnych Atenach
 Efialtes – zdrajca Greków podczas bitwy pod Termopilami
 Efialtes (łac. Ephialtes) – w mitologii greckiej gigant, syn Uranosa
 Efialtes (łac. Ephialtes) – w mitologii greckiej olbrzym, syn Posejdona
 Efialtes (łac. Ephialtes) – w mitologii greckiej syn Ajgyptosa

Zobacz też 

 Zygaena ephialtes (kraśnik goryszowiec) – gatunek motyla z rodziny kraśnikowatych

ja:エピアルテース